Кањада Рика има више значења:

 Кањада Рика (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кањада Рика (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кањада Рика (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кањада Рика, Ла Ориља (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кањада Рика (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кањада Рика (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику